Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2016 se konal v sobotu 5. března jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Holmenkollenu. Zahájení sprintu proběhlo v 11:30 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 102 závodníků.

Obhájcem prvenství byl norský závodník Johannes Thingnes Bø, který po 1 chybě na střelnici skončil na konečném 4. místě.

Mistrem světa se stal francouzský biatlonista a vedoucí závodník hodnocení světového poháru i disciplíny Martin Fourcade, pro kterého to byla už druhá zlatá medaile z tohoto šampionátu. Stříbro získal domácí 42letý Ole Einar Bjørndalen, který v cíli předstihl o sedm desetin překvapení závodu a třetího Ukrajince Serhije Semenova.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2016